Als Labium (lat. labium „Lippe“; Plural Labien) bezeichnet man:

 in der Anatomie 
 allgemein einen lippenförmigen Rand oder Wulst, z. B. bei einem Hohlorgan oder Knochen
 die Lippe
 besonders im Plural die Schamlippen (Labien oder Labia)
 in der Musik 
 bei Kernspaltflöten die schräge Fläche an der Klangöffnung, siehe Holzblasinstrument#Tonerzeugung
 im Orgelbau die „Lippe“ der Lippenpfeifen, siehe Orgelpfeife#Labialpfeifen (Lippenpfeifen)
 in der Zoologie 
 Labium (Insekt), die Unterlippe der Insekten (Teil der Mundwerkzeuge)